Abou-Saïd, Abou Saïd ou Abû Saïd peut désigner :
 Abou-Saïd Bahadour (?-1335), le neuvième ilkhan de Perse de 1316 à sa mort en 1335 ;
 Abou Saïd (1424-1469), un dirigeant de l'Empire timuride ;
 Abû Saïd Uthmân ben Yaqub (1275-1331), le sultan mérinide en 1330 et 1331 ;
 Abû Saïd Uthmân III (?-1420), le sultan mérinide de 1398 à 1420.